Милк може да се отнася за:
 Милк (Milk River), река в Канада и САЩ;
 Ернст Милк (1877 – 1899), финландски композитор;
 Харви Милк (1930 – 1978), американски активист и политик;
 „Милк“, американски биографичен филм за Харви Милк от 2008 г.